Rena – miasto we wschodniej Norwegii
 Rena – stacja kolejowa w ww. mieście
 Rena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz
 Rena – rodzaj węża z podrodziny Epictinae
 Rena – polska raperka
 Rena – polski film dramatyczny z 1938 roku